Женският индивидуален турнир на Летните олимпийски игри през 2012 в Лондон се провежда на кортовете на Ол Инглънд клъб от 28 юли до 4 август 2012 г. Носителка на олимпийската титла от предишната Олимпиада в Пекин, Елена Дементиева, не участва, тъй като през 2010 прекратява своята спортна кариера. Титлата е спечелена от Серина Уилямс, която побеждава Мария Шарапова във финалния мач. Бронзовият медал е спечелен от Виктория Азаренка, която побеждава Мария Кириленко в мача за третото място.

Победата на Уилямс във финала с 6 – 0, 6 – 1 е най-убедителната в историята на олимпийските турнири по тенис. По този начин САЩ става най-успешната държава на олимпийските турнири по тенис с пет златни и четири бронзови медала. Бронзовият медал на Азаренка е първи медал за Беларус от олимпийски турнир по тенис.

Календар 
Мачовете се провеждат между 28 юли и 4 август. Часовете са в българско време.

Поставени тенисистки

Схема

Ключ 
 INV = Покана от МОК
 IP = Покана от Международната тенис федерация
 Alt = Влиза на мястото на друг състезател
 PR = Състезател, който поради контузия влиза в схемата с по-ранно класиране в ранглистата (преди да получи контузията)
 w/o = несъстоял се мач поради невъзможността на един от двамата състезатели да участва
 r = един от двамата състезатели се оттегля по време на мача поради някаква причина
 d = дисквалификация

Финали

Горна половина

Първа четвърт

Втора четвърт

Долна половина

Трета четвърт

Последна четвърт

Източници 

Тенис на летните олимпийски игри 2012